Borje je ime več naselij:
 Borje (pošta 1410 Zagorje ob Savi) in Borje pri Mlinšah (pošta 1411 Izlake), dve različni naselji v občini Zagorje ob Savi;
 Borje pri Mlinšah (Slovenija)
 Borje (Slovenija)
 Borje, Hrvaška
 Borje, Črna gora